

Sciences humaines et sociales 
 Les Berbères, ou Amazighs, sont un ensemble de peuples autochtones d'Afrique du Nord.
 Les langues berbères, ou tamazight, sont un groupe de langues parlées par les Berbères.
 Pour écrire les langues berbères on utilise deux alphabets qualifiés d', le tifinagh (ou alphabet touareg) et l'alphabet berbère latin.

Culture et société 
 Les Berbères sont un groupe de musique chaoui, fondé par Djamel Sabri.